Ангусьяна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 5,05 км². Население — 510 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи